Площадь Франтишка Богушевича () — площадь в Московском районе города Минска.

История 
Площадь названа в честь 150-летия со дня рождения Франтишека Богушевича (1840-1900) - белорусского и польского поэта, прозаика, общественного деятеля, публициста, переводчика и одного из основоположников новой белорусской литературы. 
Образована в 70-е годы на пересечении вновь созданных общегородских магистралей — проспекта Дзержинского и новой трассы улицы Клары Цеткин. До 1990 года в неофициальных источниках иногда называлась площадью Ногина по существовавшей тогда улице Ногина, пересекавшей площадь, но это название никогда официально не утверждалось и является «народным».

Расположение 
Площадь располагается на пересечении проспекта Дзержинского, улицы Клары Цеткин и улицы Немига в историческом районе Плещанка. Вокруг площади расположены музыкальный театр, Сендайский сквер, улица Карла Либкнехта, Северный переулок, Иерусалимская улица и улица Михаила Гебелева. 7 ноября 2020 года здесь была открыта одноимённая станция метро.

См. также 
 Улицы Минска

Ссылки 
 Юбилейная площадь 
 Панорама современного Минска. Карта Минска. Исторические места Минска 

Площади Минска